Copihue kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Copihue (kulle), 
 Copihue (platå), 

Robotskapade Antarktisförgreningar